Black Light bzw. Blacklight steht für:

 englischsprachige Bezeichnung für Schwarzlicht
 Black Light, Film von Michael Storey
 Blacklight (2022), Film von Mark Williams
 Black Light (Buch), Roman von Stephen Hunter
 Black Light (Groove Armada Album), Musikalbum von Groove Armada
 Black Light (John McLaughlin Album), Musikalbum von John McLaughlin
 Black Light (Iris Album), Musikalbum von Iris
 Black Light (Calexico Album), Musikalbum von Calexico